Бронзовый памятник изображает небольшого роста изящную женщину под маленьким зонтиком, которая слегка закрываясь от солнца, кокетливо идет по улице в сопровождении своего домашнего любимца.

Установлен в 2008 году рядом с домом на улице Володарского, 9 в Пензе, автором стал советский и российский художник-скульптор. Заслуженный художник Российской Федерации (2009) Валерий Ювенальевич Кузнецов.

«Меня в первую очередь заинтересовало это предложение от собственников здания тем, что это была возможность сделать первую городскую скульптуру в бронзе в Пензе. До этого ничего подобного в областном центре не было», — рассказывает об истории создания монумента Валерий Кузнецов.

Вопреки названию, привязки к чеховскому персонажу нет. По словам автора это памятник всем пензенским женщинам дореволюционной Пензы и одновременно собирательный образ хозяек усадьбы. Поскольку их фотографий не сохранилось, портретного сходства ни с одной из реально живших женщин не существует.

Памятники Пензы